Sabre noir peut désigner :
 Aphanopus carbo, un poisson des eaux profondes de l'Atlantique.
 Une arme (fictive) de la saga Star Wars. Le sabre noir est un sabre laser à la lame noire, créé par le premier Mandalorien ayant rejoint l'Ordre Jedi.

Voir aussi :
 Le Sabre noir, un roman de science-fiction écrit par Kevin J. Anderson.

Homonymie